Halfpipe-konkurrencen for herrerne ved vinter-OL 2014 i Sotji, blev afviklet den 11. februar 2014 i Roza Khutor Ekstrempark.

Kvalifikation 

En atlet skal være placeret i tip 30 i én World Cup konkurrence efter juli 2012 eller ved VM i Freestyleskiløb 2013 samt minimum 100 FIS-point. De kan opnås ved 40 forskellige konkurrencer op til OL. Ydermere, kan maks. fire atleter kvalificeres via en af de nationale olympiske komitéer.

Program

Resultater

Kvalifikation 

QF – Kvalificeret direkte til finalen; QS – Kvalificeret til semifinalen; DNS - Ikke startet (en: Did not start)

Semifinale

Finale

Referencer 

Halfpipe, mænd